Balte steht für:
 einen männlichen Angehörigen der Balten (Begriffsklärung)
 Balte, ein von der Kriegsmarine erbeutetes und unter diesem Namen in Dienst gestelltes zuvor norwegisches Torpedoboot, siehe Laks (Schiff, 1900)#Boote der Klasse 

Balte ist der Familienname folgender Personen:
 Bert Balte (* 1963), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Werner Balte (1948–2007), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Balten (Begriffsklärung)